A Serie A 1936–37-es szezonja volt a 37. elsőosztályú labdarúgó-bajnokság Olaszországban. A Scudettót a Bologna nyerte. Ez volt a negyedik bajnoki címük.

Végeredmény 

<center>
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|
!width=100|Csapat
!width=40|P
!width=40|J
!width=40|Gy
!width=40|D  
!width=40|L 
!width=40|Rg 
!width=40|Kg
!width=40|Gk
!width=110|Megjegyzések
|-style="background: #90EE90;"
|  1.
|align="left"|Bologna
| 42
| 30
| 15
| 12
| 3
| 45
| 26
| +19
| Bajnok
|-
|  2.
|align="left"|Lazio
| 39
| 30
| 17
| 5
| 8
| 56
| 42
| +14
|-
|  3.
|align="left"|Torino
| 38
| 30
| 13
| 12
| 5
| 50
| 25
| +25
|-
|  4.
|align="left"|Milan
| 36
| 30
| 13
| 10
| 7
| 39
| 29
| +10
|-
|  5.
|align="left"|Juventus
| 35
| 30
| 12
| 11
| 7
| 53
| 31
| +22
|-
|  6.
|align="left"|Genova 1893
| 33
| 30
| 11
| 11
| 8
| 51
| 36
| +15
|-
|  7.
|align="left"|Ambrosiana-Inter
| 31
| 30
| 9
| 13
| 8
| 43
| 35
| +8
|-
|  7.
|align="left"|Lucchese
| 31
| 30
| 9
| 13
| 8
| 39
| 43
| -4
|-
|  9.
|align="left"|Fiorentina
| 30
| 30
| 9
| 12
| 9
| 34
| 32
| +2
|-
|  10.
|align="left"|Roma
| 27
| 30
| 10
| 7
| 13
| 36
| 45
| -9
|-
|  10.
|align="left"|Bari
| 27
| 30
| 9
| 9
| 12
| 35
| 45
| -10
|-
|  12.
|align="left"|Triestina
| 26
| 30
| 7
| 12
| 11
| 29
| 36
| -7
|-
|  13.
|align="left"|Napoli
| 24
| 30
| 8
| 8
| 14
| 31
| 39
| -8
|-
|  14.
|align="left"|Sampierdarenese
| 22
| 30
| 6
| 10
| 14
| 32
| 46
| -14
|-style="background:#FFCCCC"
|  15.
|align="left"|Novara
| 21
| 30
| 8
| 5
| 17
| 43
| 62
| -19
|rowspan="2"| Kiesőka Serie B-be
|-style="background:#FFCCCC"
|  16.
|align="left"|Alessandria
| 18'| 30
| 8
| 2
| 20
| 23
| 67
| -44
|}
</center>

 Eredmények 

 Források 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004'', Panini Edizioni, Modena, 2005

További információk 
 Eredmények az rsssf.com-ról 

Olasz 1
Olasz 1
Serie A szezonok